Асгард, Блоки 6507/11 и 6407/2 — группа нефтегазоконденсатных месторождений, расположена на территории континентального шельфа Норвегии. Открыто в 1981 году. Разработка началась 19 мая 1999 года.

Нефть Асгарда разрабатывается платформой Åsgard A, а газ Асгарда платформой Åsgard В, газовый конденсат платформой Åsgard С. Месторождение Асгард состоит из 3 структур — Мидгард (Midgard), Сморбюкк (Smørbukk) и Сморбюкк Южный (Smørbukk South). Saga Petroleum открыла Мидгард в 1981 году, Statoil открыла Сморбюкк и Сморбюкк Южный в 1984 и 1985 годах соответственно.

Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 250 млн тонн нефти, а природного газ составляет 50 млрд. м³. Плотность нефти составляет 0,7923 г/см³ или 47,1° API. Содержание серы составляет 0,19 %, никель 0,2 мг/г и ванадий 1,5 мг/г.

Оператором месторождение является норвежская нефтяная компания Statoil.

Нефтяные месторождения Норвегии
Газовые месторождения Норвегии
Морские месторождения нефти и газа